Дамиани () — итальянская фамилия.

 Дамиани, Дамиано (1922—2013) — итальянский режиссёр и сценарист.
 Дамиани, Пётр (1007—1072) — католический монах-бенедиктинец, кардинал.
 Дамиани, Франческо (р.1958) — итальянский боксёр-профессионал, серебряный призёр Олимпийских игр 1984 года.